Segue-se uma relação completa das Cortes Gerais do Principado da Catalunha. As Cortes Catalãs (em catalão, Corts Catalanes) foram convocadas um total de 73 vezes entre os anos 1228 e 1705. As Cortes convocadas em Monzón ou Fraga eram também Cortes Gerais da Coroa de Aragão.

História da Catalunha